Navio-fantasma é o termo utilizado para designar um navio assombrado ou amaldiçoado. Pode também referir-se a:
Der fliegende Holländer – uma ópera de Richard Wagner
Navios fantasmas norte-coreanos – navios abandonados norte-coreanos que chegam às costas japonesas
Navio Fantasma (filme) – um filme de 2002
The Ghost Ship – um filme de 1943

Desambiguação